Der Dreiband-Weltcup 1995/3 war das dritte UMB-Weltcup-Turnier im zehnten Jahr des Dreiband-Weltcups. Das Turnier fand vom 8. bis zum 12. März 1995 in dieser Disziplin des Karambolagebillards im luxemburgischen Bad Mondorf statt. Es war das erste Dreiband-Weltcup-Turnier in Luxemburg.

Geschichte 
Nach seinem ersten Weltcup-Sieg beim BWA-Weltcup-Turnier 1992 im niederländischen Oosterhout konnte sich der aktuelle Weltmeister Rini van Bracht zum zweiten Mal in die Siegerliste eintragen. Im Finale bezwang er Christian Rudolph nach hartem Kampf mit 15:12 im fünften und damit entscheidenden Satz mit 3:2 Sätzen. Damit belegte nach 1988 in Paris zum zweiten Mal ein Deutscher einen Weltcup-Podestplatz. In Paris gelang das dem Berliner Dieter Müller. Rudolph konnte im Viertelfinale den Titelverteidiger Daniel Sánchez aus Spanien eliminieren. Den dritten Platz sicherte sich der portugiesische Arzt Jorge Theriaga, der damit seinen zweiten Platz in der aktuellen UMB-Weltrangliste untermauerte. Er schlug im kleinen Finale den Schweizer Andreas Efler mit 2:0 Sätzen. Efler belegt damit den vierten Platz der Weltrangliste.

Das exakte Preisgeld war aus den Unterlagen nicht zu ermitteln.

Turniermodus 
In der Qualifikationsrunde wird auf zwei Gewinnsätze à 15 Punkte im Round Robin gespielt. Die beiden Gruppenbesten qualifizieren sich für das 1/16-Finale. Dazu kommen 14 gesetzte Spieler. Ab dem Hauptwettbewerb (1/16-Finale) werden alle Partien auf drei Gewinnsätze à 15 Punkte gespielt. Das kleine Finale um Platz drei wird aber nur auf zwei Gewinnsätze à 15 Punkte im K.-o.-System gespielt.

Bei Punktegleichstand wird in folgender Reihenfolge gewertet:
 MP = Matchpunkte
 GD = Generaldurchschnitt
 HS = Höchstserie

Gesetzte Spieler und Wildcards 
  Rini van Bracht (Weltmeister)
  John Tijssens (Europameister)

Nach Rangliste
  Daniel Sánchez
  Jorge Theriaga
  Andreas Efler
  Koen Ceulemans
  Leslie Menheer
  Christian Rudolph
  Leon Smolders
  Paul Stroobants
  Eddy Merckx
  Hans Laursen
  Egidio Vieira
  Raymond Steylaerts

Wildcardspieler (Ausrichter)
 2 Teilnehmer

Abschlusstabelle

Finalrunde 
Im Folgenden ist der Turnierbaum der Finalrunde aufgelistet.

 Spiel um Platz 3

Einzelnachweise 

1995 3
Karambolageveranstaltung 1995
Billardturnier in Bad Mondorf